Gibraltar peut désigner :

Toponyme

Australie 
 Gibraltar Range, une chaîne de montagnes australienne ;

États-Unis 
 Gibraltar, une ville du Michigan ;
 Gibraltar, une census-designated place de Pennsylvanie ;
 Gibraltar, une ville située dans le Wisconsin.

France 
 Gibraltar, un quartier de la commune française de Leers, dans le département du Nord.

Royaume-Uni 
 Gibraltar, un territoire britannique d'outre-mer au sud de l'Espagne, et qui a donné son nom à :
 le détroit de Gibraltar, qui sépare l'Afrique de l'Europe, et la Méditerranée de l'Atlantique,
 le tunnel de Gibraltar, projet de tunnel hispano-marocain, sous le détroit.

Venezuela 
 Gibraltar, l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia au Venezuela ;
 Gibraltar, la capitale de la paroisse civile homonyme de Gibraltar de la municipalité de Sucre dans l'État de Zulia au Venezuela.

Cinéma 
Gibraltar, un film de Fedor Ozep, sorti en 1938 ;
Gibraltar, un film de Pierre Gaspard-Huit, sorti en 1964 ;
Gibraltar, un film de Julien Leclercq, sorti en 2013 ;

Jeu vidéo 
 Dans le jeu vidéo Apex Legends, Gibraltar est un personnage ayant la capacité de déployer une bulle protectrice.

Musique 
 Gibraltar, album et single éponyme de rap du chanteur français Abd al Malik

Surnom
 « Gibraltar », surnom du secrétaire du chanteur français Georges Brassens, Pierre Onténiente (1921-2013).